C13 (Namibië), een weg in Namibië
 C13-ureum ademtest, een medisch onderzoek
 Een molecuul met dertien koolstofatomen, zie Lijst van brutoformules C13